Кислые — название населённых пунктов:
 
 Кислые — деревня в Ивьевском районе Гродненской области Белоруссии.
 Кислые — деревня в Смоленском районе Смоленской области России.
 Кислые — село в Репкинском районе Черниговской области Украины.